Cluny (Frankrijk), een stad in Frankrijk
Abdij van Cluny
Orde van Cluny
Kanton Cluny, een kanton in Frankrijk
Clunykant, een kantsoort